Las siglas AAL pueden referirse a:

 American Airlines, comúnmente abreviada como AAL, línea aérea estadounidense. 
 Animals as Leaders,  banda de metal estadounidense.
 Academia Argentina de Letras, academia que vela por el buen uso del idioma español en Argentina.
 aeropuerto de Aalborg, por su código aeroportuario IATA.
 ATM Adaptation Layers, capa de adaptación para transferencia de información entre protocolos diferentes a ATM.

Siglas